Dit is een lijst van planetoïden 39301-39400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (39301) - || 2001 OB100|| 27 juli 2001 || LONEOS
|-
| (39302) - || 2001 QC29|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (39303) - || 2001 QR56|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (39304) - || 2001 QX77|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (39305) - || 2001 QX180|| 29 augustus 2001 || NEAT
|-
| (39306) - || 2001 SV249|| 19 september 2001 || LINEAR
|-
| (39307) - || 2001 TJ42|| 14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (39308) - || 2001 TP57|| 13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (39309) - || 2001 TE59|| 13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (39310) - || 2001 TC64|| 13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (39311) - || 2001 TF76|| 13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (39312) - || 2001 TD93|| 14 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (39313) - || 2001 TS104|| 13 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (39314) - || 2001 UH5 || 19 oktober 2001 || BATTeRS
|-
| (39315) - || 2001 UA10|| 17 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (39316) - || 2001 UH80|| 20 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (39317) - || 2001 UU168|| 19 oktober 2001 || LINEAR
|-
| (39318) - || 2001 VT33|| 9 november 2001 || LINEAR
|-
| (39319) - || 2001 VT35|| 9 november 2001 || LINEAR
|-
| (39320) - || 2001 VK46|| 9 november 2001 || LINEAR
|-
| (39321) - || 2001 VC85|| 12 november 2001 || LINEAR
|-
| (39322) - || 2001 VH98|| 15 november 2001 || LINEAR
|-
| (39323) - || 2001 WO40|| 17 november 2001 || LINEAR
|-
| (39324) - || 2001 WZ86|| 17 november 2001 || LINEAR
|-
| (39325) - || 2001 WA87|| 17 november 2001 || LINEAR
|-
| (39326) - || 2001 XL37|| 14 december 2001 || LINEAR
|-
| (39327) - || 2001 XY97|| 10 december 2001 || LINEAR
|-
| (39328) - || 2001 XO115|| 13 december 2001 || LINEAR
|-
| (39329) - || 2001 XW154|| 14 december 2001 || LINEAR
|-
| (39330) - || 2001 XZ195|| 14 december 2001 || LINEAR
|-
| (39331) - || 2001 YO87|| 18 december 2001 || LINEAR
|-
| (39332) - || 2002 AH10|| 11 januari 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| (39333) - || 2002 AM10|| 4 januari 2002 || NEAT
|-
| (39334) - || 2002 AV10|| 6 januari 2002 || NEAT
|-
| (39335) Caccin || 2002 AR2|| 10 januari 2002 || CINEOS
|-
| (39336) Mariacapria || 2002 AA3|| 11 januari 2002 || CINEOS
|-
| (39337) - || 2002 AZ13|| 12 januari 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| (39338) - || 2002 AG28|| 7 januari 2002 || LONEOS
|-
| (39339) - || 2002 AD32|| 8 januari 2002 || NEAT
|-
| (39340) - || 2002 AS46|| 9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (39341) - || 2002 AM50|| 9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (39342) - || 2002 AA51|| 9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (39343) - || 2002 AV58|| 9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (39344) - || 2002 AC60|| 9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (39345) - || 2002 AU63|| 11 januari 2002 || LINEAR
|-
| (39346) - || 2002 AT106|| 9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (39347) - || 2002 AO107|| 9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (39348) - || 2002 AE117|| 9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (39349) - || 2002 AQ117|| 9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (39350) - || 2002 AC120|| 9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (39351) - || 2002 AB122|| 9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (39352) - || 2002 AX123|| 9 januari 2002 || LINEAR
|-
| (39353) - || 2002 AR144|| 13 januari 2002 || LINEAR
|-
| (39354) - || 2002 AX148|| 11 januari 2002 || LINEAR
|-
| (39355) - || 2002 AH161|| 13 januari 2002 || LINEAR
|-
| (39356) - || 2002 AK161|| 13 januari 2002 || LINEAR
|-
| (39357) - || 2002 AD162|| 13 januari 2002 || LINEAR
|-
| (39358) - || 2002 AL162|| 13 januari 2002 || LINEAR
|-
| (39359) - || 2002 AD178|| 14 januari 2002 || LINEAR
|-
| (39360) - || 2002 AP178|| 14 januari 2002 || LINEAR
|-
| (39361) - || 2002 AM179|| 14 januari 2002 || LINEAR
|-
| (39362) - || 2002 BU1 || 21 januari 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| (39363) - || 2002 BW6 || 18 januari 2002 || LINEAR
|-
| (39364) - || 2002 BN7 || 18 januari 2002 || LINEAR
|-
| (39365) - || 2002 BP10|| 18 januari 2002 || LINEAR
|-
| (39366) - || 2002 BR10|| 18 januari 2002 || LINEAR
|-
| (39367) - || 2002 BY16|| 19 januari 2002 || LINEAR
|-
| (39368) - || 2002 BA18|| 21 januari 2002 || LINEAR
|-
| (39369) - || 2002 CE13|| 8 februari 2002 || C. W. Juels
|-
| (39370) - || 2002 CK22|| 5 februari 2002 || NEAT
|-
| (39371) - || 2002 CF49|| 3 februari 2002 || NEAT
|-
| (39372) - || 2002 CS51|| 12 februari 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| (39373) - || 2002 CX53|| 7 februari 2002 || LINEAR
|-
| (39374) - || 2002 CB83|| 7 februari 2002 || LINEAR
|-
| (39375) - || 2002 CW100|| 7 februari 2002 || LINEAR
|-
| (39376) - || 2002 CU105|| 7 februari 2002 || LINEAR
|-
| (39377) - || 2002 CO106|| 7 februari 2002 || LINEAR
|-
| (39378) - || 2101 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39379) - || 2120 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39380) - || 2169 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39381) - || 2603 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39382) Opportunity || 2696 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39383) - || 2765 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39384) - || 2814 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39385) - || 4017 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39386) - || 4039 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39387) - || 4150 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39388) - || 4190 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39389) - || 4191 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39390) - || 4839 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39391) - || 4885 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39392) - || 4893 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39393) - || 5564 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39394) - || 6027 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39395) - || 6199 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39396) - || 6243 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39397) - || 6514 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39398) - || 6609 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39399) - || 6688 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (39400) - || 6808 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels|}

Planetoïdenlijsten